NGC 4513 (другие обозначения — UGC 7683, MCG 11-15-59, ZWG 315.42, PGC 41527) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дракон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4513
Дракон (созвездие)